Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1933

Футбол в СССР в 1933 году
1933